Mörtsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mörtsjön, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun,  (25,7 ha)
Mörtsjön, Halland, sjö i Varbergs kommun, 
Lilla Mörtsjön, Småland, sjö i Oskarshamns kommun,  (2,9 ha)
Mörtsjön (Fågelfors socken, Småland), sjö i Högsby kommun,  (3 ha)
Mörtsjön (Mörlunda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (9,38 ha)
Mörtsjön (Nöbbele socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (28,7 ha)
Stora Mörtsjön, Småland, sjö i Oskarshamns kommun,  (15,6 ha)
Mörtsjön, Västergötland, sjö i Härryda kommun,  (11,8 ha)
Lilla Mörtsjön, Östergötland, sjö i Boxholms kommun och Kinda kommun,  (8,98 ha)
Mörtsjön (Grebo socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (10,3 ha)
Mörtsjön (Hällestads socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Mörtsjön (Malexanders socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun,  (29,3 ha)
Mörtsjön (Regna socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (24,5 ha)
Mörtsjön (Ringarums socken, Östergötland), sjö i Valdemarsviks kommun,  (13,3 ha)
Mörtsjön (Risinge socken, Östergötland, 650790-149304), sjö i Finspångs kommun,  (20,3 ha)
Mörtsjön (Risinge socken, Östergötland, 651999-149444), sjö i Finspångs kommun,  (15,1 ha)
Mörtsjön (Sunds socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun, 
Mörtsjön (Västra Eneby socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (10,3 ha)
Mörtsjön, Bohuslän, sjö i Munkedals kommun,  (7,17 ha)
Mörtsjön, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun,  (23,9 ha)
Lilla Mörtsjön (Gåsinge-Dillnäs socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (11,1 ha)
Lilla Mörtsjön (Vårdinge socken, Södermanland), sjö i Södertälje kommun,  (2 ha)
Lilla Mörtsjön (Åkers socken, Södermanland), sjö i Strängnäs kommun, 
Mörtsjön (Floda socken, Södermanland), sjö i Katrineholms kommun,  (9,87 ha)
Mörtsjön (Husby-Rekarne socken, Södermanland), sjö i Eskilstuna kommun,  (20,3 ha)
Mörtsjön (Lilla Malma socken, Södermanland), sjö i Flens kommun,  (5,22 ha)
Mörtsjön (Länna socken, Södermanland), sjö i Strängnäs kommun,  (41,7 ha)
Mörtsjön (Mariefreds socken, Södermanland, 656823-158225), sjö i Strängnäs kommun,  (4,91 ha)
Mörtsjön (Mariefreds socken, Södermanland, 657457-157869), sjö i Strängnäs kommun, 
Mörtsjön (Stora Malms socken, Södermanland), sjö i Katrineholms kommun, 
Mörtsjön (Taxinge socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun, Nykvarns kommun och Strängnäs kommun,  (12,6 ha)
Mörtsjön (Torsåkers socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun,  (6 ha)
Mörtsjön (Tystberga socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun,  (4,62 ha)
Mörtsjön (Västerljungs socken, Södermanland), sjö i Trosa kommun,  (3,99 ha)
Mörtsjön (Vårdinge socken, Södermanland), sjö i Södertälje kommun,  (10,9 ha)
Mörtsjön (Åkers socken, Södermanland, 656553-157795), sjö i Strängnäs kommun, 
Mörtsjön (Åkers socken, Södermanland, 656964-157214), sjö i Strängnäs kommun,  (49,7 ha)
Mörtsjön (Östra Vingåkers socken, Södermanland), sjö i Katrineholms kommun,  (30,3 ha)
Mörtsjön, Huddinge kommun, sjö i Huddinge kommun,  (13,9 ha)
Mörtsjön, Tyresta, insjö i Tyresta nationalpark, Tyresö kommun.,  (2,4 ha)
Stora Mörtsjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun, 
Mörtsjön (Hammars socken, Närke, 651526-145577), sjö i Askersunds kommun, 
Mörtsjön (Hammars socken, Närke, 652193-145948), sjö i Askersunds kommun,  (2,5 ha)
Mörtsjön (Lerbäcks socken, Närke), sjö i Askersunds kommun, 
Norra Mörtsjön, sjö i Lekebergs kommun, 
Södra Mörtsjön, sjö i Lekebergs kommun, 
Mörtsjön, Västmanland, sjö i Sala kommun,  (9,44 ha)
Mörtsjön (Edebo socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun, 
Mörtsjön (Edsbro socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun, 
Mörtsjön (Frötuna socken, Uppland, 662396-166474), sjö i Norrtälje kommun,  (6,95 ha)
Mörtsjön (Frötuna socken, Uppland, 662457-166849), sjö i Norrtälje kommun, 
Mörtsjön (Husby-Långhundra socken, Uppland), sjö i Knivsta kommun, 
Mörtsjön (Häverö socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (6,11 ha)
Mörtsjön (Jumkils socken, Uppland), sjö i Uppsala kommun,  (7,38 ha)
Mörtsjön (Ljusterö socken, Uppland), sjö i Österåkers kommun,  (5,73 ha)
Mörtsjön (Länna socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun, 
Mörtsjön (Riala socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (12 ha)
Mörtsjön, Täby, liten skogssjö i Täby kommun i kommundelen Skarpäng,  (4,1 ha)
Mörtsjön (Ununge socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (5,21 ha)
Mörtsjön (Väddö socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun, 
Mörtsjön (Österunda socken, Uppland), sjö i Enköpings kommun,  (19,9 ha)
Västra Mörtsjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun,  (6,59 ha)
Östra Mörtsjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun, 
Lilla Mörtsjön, Dalarna, sjö i Falu kommun, 
Mörtsjön (Aspeboda socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (22 ha)
Mörtsjön (By socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun, 
Mörtsjön (Folkärna socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun,  (6,85 ha)
Mörtsjön (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (17,5 ha)
Mörtsjön (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun,  (65,7 ha)
Mörtsjön (Stora Tuna socken, Dalarna, 668805-146955), sjö i Borlänge kommun, 
Mörtsjön (Stora Tuna socken, Dalarna, 671576-147205), sjö i Borlänge kommun, 
Stora Mörtsjön, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (12,1 ha)
Lilla Mörtsjön (Järbo socken, Gästrikland), sjö i Sandvikens kommun,  (0,5 ha)
Lilla Mörtsjön (Ockelbo socken, Gästrikland), sjö i Ockelbo kommun,  (5,71 ha)
Mörtsjön (Ockelbo socken, Gästrikland, 675465-152365), sjö i Ockelbo kommun,  (23,2 ha)
Mörtsjön (Ockelbo socken, Gästrikland, 675987-155079), sjö i Ockelbo kommun,  (20,6 ha)
Mörtsjön (Österfärnebo socken, Gästrikland), sjö i Sandvikens kommun,  (10,9 ha)
Stora Mörtsjön (Ockelbo socken, Gästrikland), sjö i Ockelbo kommun, 
Stora Mörtsjön (Ovansjö socken, Gästrikland), sjö i Sandvikens kommun,  (1,4 ha)
Knöster-Mörtsjön, sjö i Söderhamns kommun,  (12,8 ha)
Lill-Mörtsjön, Hälsingland, sjö i Nordanstigs kommun,  (8,27 ha)
Lilla Mörtsjön (Järvsö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Lilla Mörtsjön (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Mörtsjön (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (29,8 ha)
Mörtsjön (Hassela socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,  (1,77 km²)
Mörtsjön (Los socken, Hälsingland, 682713-146357), sjö i Ljusdals kommun och Rättviks kommun,  (15,5 ha)
Mörtsjön (Los socken, Hälsingland, 683899-145497), sjö i Ljusdals kommun,  (11,4 ha)
Mörtsjön (Ovanåkers socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (2,58 km²)
Mörtsjön (Rogsta socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (16,2 ha)
Mörtsjön (Skogs socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,  (22,9 ha)
Mörtsjön (Trönö socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,  (12,9 ha)
Mörtsjön (Voxna socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (58,4 ha)
Stora Mörtsjön (Järvsö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (17,6 ha)
Stora Mörtsjön (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (15,9 ha)
Lill-Mörtsjön, Jämtland, sjö i Ragunda kommun,  (28,1 ha)
Mörtsjön (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (44,8 ha)
Mörtsjön (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (1,66 km²)
Mörtsjön (Hällesjö socken, Jämtland, 696340-150588), sjö i Bräcke kommun,  (87,4 ha)
Mörtsjön (Hällesjö socken, Jämtland, 697837-151888), sjö i Bräcke kommun,  (41,4 ha)
Väster-Mörtsjön, sjö i Bräcke kommun och Ragunda kommun,  (44,5 ha)
Västra Mörtsjön, Jämtland, sjö i Ragunda kommun,  (2,45 km²)
Öster-Mörtsjön, sjö i Bräcke kommun och Ragunda kommun,  (28,9 ha)
Östra Mörtsjön, Jämtland, sjö i Ragunda kommun,  (2,66 km²)
Mörtsjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (52,2 ha)
Mörtsjön (Bjurholms socken, Ångermanland, 709216-167100), sjö i Bjurholms kommun,  (13 ha)
Mörtsjön (Bjurholms socken, Ångermanland, 710049-164151), sjö i Bjurholms kommun,  (35,2 ha)
Mörtsjön (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (1,38 km²)
Mörtsjön (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (2,59 km²)
Mörtsjön (Gudmundrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (7,68 ha)
Mörtsjön (Högsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (4,11 km²)
Mörtsjön (Trehörningsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (15,8 ha)
Stor-Mörtsjön, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Mörtsjön (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun och Strömsunds kommun,  (19,8 ha)
Mörtsjön (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (54,1 ha)
Mörtsjön (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (50,8 ha)
Mörtsjön (Örträsks socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (58,1 ha)

Se även
Mörtesjön
Särkijärvi (finsk motsvarighet)
Mörttjärn, Mörttjärnen, Mörttjärnet - Mörtetjärn, Mörtetjärnen, Mörtetjärnet
Mörtträsk, Mörtträsket,  (0,2 ha)
Mörtgöl, Mörtgölen - Mörtegöl, Mörtegölen
Mörtvattnet - Mörtevatten, Mörtevattnet,  (9,33 ha)
Mörtvättern,  (10,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn